Арасан () — село в Аксуском районе Алматинской области Казахстана. Административный центр Арасанского сельского округа. Код КАТО — 193235100.
 
В селе действует санаторий Капаларасан.

Население 
В 1999 году население села составляло 1549 человек (764 мужчины и 785 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 1758 человек (882 мужчины и 876 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Аксуского района